Пластигломерат  — новый вид искусственного камня, образованного с участием пластика в природных условиях.

Иногда расплавленный пластик из оставшегося мусора на пляжах может соединяться с осадочными породами, фрагментами базальтовой лавы и органическими остатками (например, раковины) для получения нового типа горных пород.

Пластигломерат навсегда останется в горной породе Земли и в будущем сможет служить своего рода геологическим маркером действия человека на планете, говорят исследователи.

История 
Интересно то, что, скорее всего, многие находили образцы такого соединения, но один человек решил официально дать ему название и объявить о своей находке. Капитан , океанограф, совместно с Институтом морских исследований Алгалита , Калифорния, на пляжах , Гавайи, обнаружил новый тип искусственного камня.

Примечания

См. также 
 Большое тихоокеанское мусорное пятно

Осадочные горные породы
Пластмассы
Неологизмы